Марья́новка () — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 77 человек. Почтовый индекс — 27117. Телефонный код — 5251. Код КОАТУУ — 3524080605.

Местный совет 
27110, Кировоградская обл., Новоукраинский р-н, с. Глодосы, ул. Калинина, 41

Ссылки 
 Марьяновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новоукраинского района